Kucze peut désigner en Pologne :
 Kucze, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kucze, village du powiat de Mrągowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie